Celles je název nebo součást názvu více obcí:

 Celles (Ariège) – francouzská obec v departementu Ariège
 Celles (Cantal) – francouzská obec v departementu Cantal
 Celles (Charente-Maritime) – francouzská obec v departementu Charente-Maritime
 Celles (Dordogne) – francouzská obec v departementu Dordogne
 Celles (Hérault) – francouzská obec v departementu Hérault
 Celles (Belgie) – belgická obec v regionu Henegavsko
 Celles-en-Bassigny – francouzská obec v departementu Haute-Marne
 Celles-lès-Condé – francouzská obec v departementu Aisne
 Celles-sur-Aisne – francouzská obec v departementu Aisne
 Celles-sur-Belle – francouzská obec v departementu Deux-Sèvres
 Celles-sur-Durolle – francouzská obec v departementu Puy-de-Dôme
 Celles-sur-Ource – francouzská obec v departementu Aube
 Celles-sur-Plaine – francouzská obec v departementu Vosges
 Pont-à-Celles – belgická obec v regionu Henegavsko

Externí odkazy